Wifsta kan syfta på:
 Vivsta – en del av tätorten Timrå i Medelpad
 Wifsta pappersbruk – ett finpappersbruk i Vivstavarv, se Wifstavarfs AB